Влёра () — область на юго-западе Албании. Административный центр — город Влёра.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Население 175 640 чел. (2011), площадь 2706 км².

Граничит с областями:
 Гирокастра на востоке
 Фиери на севере

Известные уроженцы и жители 
 Анагности, Димитер (р. 1936) — албанский режиссёр, сценарист и оператор.
 Капо, Хюсни (1915—1979) — член Политбюро ЦК АПТ, родился в деревне Тербач, близ Влёры.
 Хадери, Шабан (1928—2010) — известный албанский скульптор-соцреалист родился в небольшом посёлке Палавли (близ Дельвины).
 Хазбиу, Кадри (1922—1983) — министр внутренних дел НРА в 1954—1980, министр обороны НСРА в 1980—1982, расстрелянный по обвинению в заговоре, родился в деревне Маврове, близ Влёры.

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании